West Bend kan syfta på:
 West Bend (företag) – ett företag West Bend, Wisconsin tillverkare av bland annat utombordsmotor
 West Bend, Iowa
 West Bend, Wisconsin